Biogeographische Region steht für:

 allgemein Regionen in der Biogeographie
 Biogeographische Regionen der Europäischen Union, ein Zonenmodell des europäischen Naturschutzes

Siehe auch: 
 Zonale Modelle der Biogeographie – ein Überblick